La Pierre Plate est un nom souvent donné à des dolmens, mais aussi à quelques menhirs. Il peut désigner :

 Dolmen de la Pierre Plate, allée couverte située à Presles (Val-d'Oise) ;
 Les Pierres Plates, allée couverte située à Locmariaquer, dans le Morbihan ;
 Pierre Plate de la Pochetière, menhir situé à Cholet, en Maine-et-Loire ;
 Dolmen dit la Pierre Plate, dolmen situé à Florac, en Lozère.

Homonymie de sites mégalithiques